La Coupe de Suède de football 1941 est la  édition de la Coupe de Suède de football organisée par la Fédération de Suède de football.

Compétition

Premier tour 
Les matchs ont lieu le dimanche 
 IFK Eskilstuna (Div 2) - Sandvikens IF (All) : 3-3 (4-3 a.p.)
 Karlskoga IF (Div 2) - GAIS (Div 2) : 2-2 (2-5 a.p.)
 Visby AIK (WC) - AIK (All) : 2 - 14
 IFK Göteborg (All) - Karlskrona BK (Div 3) : 10-0
 Bodens BK (NM) - Landskrona BoIS (All) : 0-2
 IF Castor (NM) - IK Brage (All) : 2-4
 Billingfors IK (Div 2) - Örebro SK (Div 2) : 2-3
 Helsingborgs IF (All) - IFK Uddevalla (Div 3) : 6-1
 Ljusne AIK (Div 3)- IFK Norrköping (All) : 2-0
 IS Halmia (Div 2) - Värtans IK (Div 2) : 4-1
 IK Sleipner (All) - IF Elfsborg (All) : 4-1
 Surahammars IF (Div 2) - Gårda BK (All) : 2-2 (2-4 a.p.)
 Malmö FF (All) - Vivstavars IK (NM) : 11-0
 Enköpings SK (Div 3) - Waggeryds IK (Div 3) : 1-2
 Sandvikens AIK (Div 2) - Kramfors IF (NM) : 2-1
 Clemensnäs IF (NM) - Degerfors IF (All) : 1-7

Phase finale

Finale 

Règles du match
90 minutes.
30 minutes de prolongations en cas d'égalité.
Match d'appui si l'égalité persiste.
Aucun remplacement possible.

Records 
 Plus grande affluence : 16.355 spectateurs lors du quart de finale opposant l'AIK Solna à l'IK Brage.
 Plus petite affluence : 300 spectateurs lors de la rencontre du premier tour entre Billingfors IK et Örebro SK.
 Meilleure attaque : Helsingborgs IF, 32 buts.
 Meilleure différence de buts : Helsingborgs IF, +26.
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 16, lors de la rencontre du premier tour entre Visby AIK et l'AIK Solna (2-14).
 Plus grand écart au score : 12 buts, lors de la rencontre du premier tour entre Visby AIK et l'AIK Solna (2-14).
 Plus large victoire à domicile : 11-0, lors de la rencontre du premier tour entre Malmö FF et Vivstavars IK.
 Plus large victoire à l'extérieur : 2-14, lors de la rencontre du premier tour entre Visby AIK et l'AIK Solna.

Notes et références 

1941
Suede
1941 en Suède